Yoritomo steht für:

 Minamoto no Yoritomo (1147–1199), japanischer Shōgun 
 (3902) Yoritomo, Asteroid des Hauptgürtels